Чутеево — село в Янтиковском районе Чувашии. Административный центр Чутеевского сельского поселения.

География 
Село расположено примерно в 16 км к югу от Янтикова.

Через село проходит автомобильная дорога, соединяющая населённые пункты района с Кайбицким районом Татарстана.

История 
Село известно со времён Казанского ханства. Название села связано с его основателем — некрещённым чувашем Чутеем. Некоторое время село входило в Старотябердинскую волость, а после построенной в селе церкви во имя Рождество Христова иногда называлось Чутеево (Рождественское).

Население 

К 1858 году в 82 дворах здесь проживало 578 жителей, а в 1913 году число дворов выросло до 175.

Социальная сфера 

 Чутеевская средняя общеобразовательная школа

Уроженцы 
 Морис Яклашкин — дирижёр, музыкальный педагог.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Янтиковского района